Als Weltmeisterschaft 1930 oder WM 1930 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1930 stattgefunden haben:

 Billard
 Karambolage
 Freie-Partie-Weltmeisterschaft 1930 in Barcelona (Spanien)
 Cadre 45/1-Weltmeisterschaft 1930 in Lyon (Frankreich)
 Cadre 45/2-Weltmeisterschaft 1930 in Antwerpen (Belgien)
 Cadre 71/2-Weltmeisterschaft 1930 in Vichy (Frankreich)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1930 in Amsterdam (Niederlande)
 English Billiards
 World Championships 1930
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1930 in London (England)
 Bob-Weltmeisterschaft 1930
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1930
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1930
 Internationale Fechtmeisterschaften 1930
 Fußball-Weltmeisterschaft 1930
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1930
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1930
 Tischtennisweltmeisterschaft 1930
 Turn-Weltmeisterschaften 1930
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1930
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1930

Sportveranstaltung 1930
Weltmeisterschaften nach Jahr